Plaats in Indonesië
 Tambakagung (Kaliori), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Tambakagung (Puri), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Tambakagung (Klirong), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java